Fort Polk North est une census-designated place (CDP) située dans la paroisse de Vernon et l'État de Louisiane, aux États-Unis. Elle compte  habitants en 2010 et fait partie de l'aire statistique micropolitaine de Fort Polk South.

D'après le Bureau du recensement des États-Unis, la CDP s'étend sur , sans étendue d'eau.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Census-designated place en Louisiane
Paroisse de Vernon